Sau, grup de rock català
 Vilanova de Sau, municipi de la comarca d'Osona
 Pantà de Sau, embassament del riu Ter creat per una presa situada al municipi de Vilanova de Sau
 Sant Romà de Sau, entitat de població del municipi de Vilanova de Sau a la comarca d'Osona
 Victòria Sau i Sánchez (Barcelona, 1930), feminista i psicòloga catalana